Арсам (Аршам или Аршама) — мужское имя. Известные носители:
 Арсам — царь Парсы (590—550 годы до н. э.)
 Арсам — ахеменидский военачальник (погиб в 480 году до н. э.)
 Арсам — сатрап Египта (около 454—406 годов до н. э.)
 Арсам — сын Артаксеркса II
 Арсам — сын Остана, отец Дария III
 Арсам — сатрап Киликии (погиб в 333 году до н. э.)
 Арсам I — царь Софены и Коммагены (243—228 годы до н. э.)
 Арсам II — царь Софены (около 220 года до н. э.)